Slisjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Slisjön, Halland, sjö i Hylte kommun,  (20,1 ha)
Slisjön (Hålanda socken, Västergötland), sjö i Ale kommun,  (7,44 ha)
Slisjön (Skepplanda socken, Västergötland), sjö i Ale kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn